Yuca ist

 die der Sprache Taino entlehnte Bezeichnung der Pflanze Maniok
 der Name der Band Yuca (Band)

Siehe auch:
 Yuka
 Yucca